Die Scottish Football League Division Three (offiziell: ´C´ Division) wurde 1948/49 zum sechsten Mal ausgetragen. Es war die letzte von insgesamt sechs Spielzeiten der Division Three als eingleisige dritthöchste schottische Liga. In der Saison 1948/49 traten 12 Vereine in insgesamt 22 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils zweimal gegen jedes andere Team. Bei Punktgleichheit zählte der Torquotient.

Die Meisterschaft gewann Forfar Athletic, das sich gleichzeitig die Teilnahme an der Division Two-Saison 1949/50 sicherte und dort den Absteiger East Stirlingshire FC ersetzte. In den folgenden fünf Spielzeiten bestand die ´C´ Division in zweigleisiger Form fort, mit jeweils einer Staffel North/East sowie South/West. Sie wurde 1949 um zahlreiche weitere Reserveteams aufgestockt, während Edinburgh City ausschied. Als neue Vereine kamen der Stranraer FC, im folgenden Jahr auch die Berwick Rangers hinzu.

Statistiken

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Weblink 
 Scottish Division Three 1948/49 in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Einzelverweise 

Fußballsaison 1948/49
1948 49